Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1963 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 9 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Robyn Ebbern et Margaret Smith Court battent Jan Lehane et Lesley Turner en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
La première tête de série est exemptée de premier tour.

|-
|1||style=background-color:#CCCCFF| Robyn Ebbern Margaret Smith Court||align=center|Victoire|| Jan Lehane Lesley Turner (2)
|-
|2|| Jan Lehane Lesley Turner||align=center|Finale'''|| Robyn Ebbern Margaret Smith Court (1)
|-
|3|| Joan Gibson Madonna Schacht||align=center|1/2 finale|| Jan Lehane Lesley Turner (2)
|-
|4|| Elizabeth Starkie Judy Tegart||align=center|1/2 finale|| Robyn Ebbern Margaret Smith Court (1)
|}

Résultats

Tableau complet

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1963
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1963
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)
Janvier 1963